Cacha es un nombre que tiene las siguientes acepciones:

 Cacha (pueblo), pueblo milenario de la nacionalidad Puruhá de la república del Ecuador.
 Cacha (parroquia), parroquia rural del cantón Riobamba, en la provincia de Chimborazo de la república del Ecuador.
 La Cacha, centro clandestino de detención en Argentina.

También se le llama a las piezas que cubren el mango de las armas de fuego y navajas.